Jurema (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Jurema (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí